Schall puede referirse a:
 James V. Schall (1928), escritor y profesor estadounidense.
 Jatyr Eduardo Schall (1938),  jugador brasileño de baloncesto.
 Johann Adam Schall von Bell (1591-1666), misionero jesuita alemán.

 Schall Circle, lugar en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos.
 Synodontis schall, pez de agua dulce.